Marschmusik () — одиннадцатый студийный альбом немецкой блэк-дэт-группы Eisregen.

Список композиций

Над альбомом работали

Участники группы 
 Roth — вокал
 Yantit — ударные, гитары

Приглашённые музыканты 
 Marus Stock — гитары
 Froebing — Stalinorgel
 Peter — бас

Примечания 

Альбомы Eisregen